Holzheims slott kan syfta på:
 Holzheims jaktslott – ett slott i Hessen, Tyskland
 Slottet i Holzheim am Forst – ett slott i Bayern, Tyskland
 Slottet Holzheim – ett slott i Bezirk Linz-Land, Österrike